The Trip to Bountiful peut désigner :

 The Trip to Bountiful, une pièce de théâtre américaine d'Horton Foote, créée à Broadway en 1953
 Les adaptations à l'écran de cette pièce :
 The Trip to Bountiful, un téléfilm américain réalisé par Vincent J. Donehue, diffusé en 1953
 The Trip to Bountiful (dont le titre français est Mémoires du Texas), un film américain réalisé par Peter Masterson, sorti en 1985
 The Trip to Bountiful, un téléfilm américain réalisé par Michael Wilson, diffusé en 2014 sur Lifetime avec Vanessa Lynn Williams, Cicely Tyson et Keke Palmer